A Hermética Ordem da Pedra Cúbica, HOPC (HOCS), é uma ordem ocultista fundada nos na década de 1990 por um grupo de mestres de antigas sociedades secretas, como a maçonaria, Ordem Rosacruz, Ordem Hermética do Amanhecer Dourado (Golden Dawn), etc.

A sociedade manifestou-se externamente como tendo a finalidade de alicerçar o conhecimento de outras ordens, e estabelecer pilares para a manutenção do conhecimento das antigas tradições.

Ligações externas
 A Hermética Ordem da Pedra Cúbica (atualizado)

Esoterismo